Gönnersdorf (bij Bad Breisig), een plaats in het Duitse district Ahrweiler, Rijnland-Palts
Gönnersdorf (Eifel), een plaats in het Duitse district Daun, Rijnland-Palts